Alissa Johnson (ur. 28 maja 1987 w Platsburgu) – amerykańska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu, reprezentantka Park City Nordic Ski Club.

Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 19 lutego 2003 w Breitenbergu w konkursie FIS i zajęła w nim 10. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutowała 23 lipca 2004 i zajęła w nim dziewiąte miejsce. Dwukrotnie stanęła na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego – 13 września 2008 w Lillehammer zwyciężyła, a 4 października tego samego roku w Libercu uplasowała się na trzeciej pozycji.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w skokach narciarskich w Libercu i zajęła w nim 20. miejsce.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 19. miejsce, po skokach na 84 m i 88,5 m.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1987